Слово SFZ може мати декілька значень:
 Сфорцандо (sforzando), символ в нотній грамоті для позначення динаміки виконання
 .sfz — описовий формат файлу для віртуальних програвачів семплів

Багатозначні терміни